Yes henviser til flere artikler:
 Yes – engelsk rockband.
 YES – europæisk politisk ungdomsorganisation.
 Yes (Ben & Tan-sang) – sang, der vandt Dansk Melodi Grand Prix 2020.
 Yes Man – amerikansk film.
 Yes Minister – britisk tv-serie.
 Yesh Atid – israelsk politisk parti.
 Walter og Carlo - yes, det er far – dansk film.